Tadeo Jones puede referirse a:
Tadeo Jones (2001-), un personaje de animación protagonista de las siguientes películas:
Tadeo Jones (cortometraje) (2004), un cortometraje de animación español.
Tadeo Jones y el sótano maldito (2006), un cortometraje de animación español.
Las aventuras de Tadeo Jones (2012), película de animación y aventuras española.
Tadeo Jones 2: El secreto del rey Midas (2017), una película de animación española.
Tadeo Jones 3: La tabla esmeralda (2022), una película de animación española.